El Festival de la Cançó d'Eurovisió Júnior 2006 va ser la cuarta edició de la versió infantil d'Eurovisió,celebrat a la Sala Polivalentă de la ciutat de Bucarest, Romania el 2 de desembre de 2006, amb la participació de 15 països. Els presentadors van ser Andreea Marin i
Ioana Ivan.

Participants i resultats

Taula de Puntuacions

Màximes puntuacions 
Els països que van rebre 12 punts (màxima puntuació) van ser:

Curiositats 
 Espanya va actuar amb els mateixos ballarins que l'edició anterior (2005) amb Antonio José.

Mapa dels països participants

Debuts 
 
 :Amb la independència de Sèrbia i Montenegro, Sèrbia va continuar participant per separat, encara que Montenegro no va participar mai en solitari.

Retorns

Retirades 
 
 
 
 : Amb la independència de Sèrbia i Montenegro, Sèrbia va continuar participant per separat. En canvi, Montenegro no va tornar a participar en solitari.

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial (en anglès)

2006